2966 Korsunia – asteroide della fascia principale
 Korsunia – altra dizione di Korsun'